Громадська організація «Сенсоріка» — спільнота активістів та правозахисників з різних регіонів України, які захищають права дітей з особливими освітніми потребами.

Місія 
Розвиток суспільства, в якому кожна українська дитина є захищеною та має можливості реалізуватися.

Мета 
Головною метою Організації є захист дітей з особливими освітніми потребами, задоволення та захист їх законних правових, соціальних, духовних, творчих та інших інтересів, надання всебічної підтримки та інтеграції в соціум.

Історія та досвід організації 

Активність  організації направлена на психосоціальну адаптацію дітей та інших вразливих груп (ВПО, ЗПО). З початку діяльності зусилля команди направлені на впровадження та розвиток інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в Україні.  З березня 2022 року команда ГО «Сенсоріка» активно реалізує проекти надання соціальних послуг та гуманітарної підтримки громадянам, які внаслідок війни перебувають у складних життєвих обставинах  та  потребують сторонньої допомоги.

Для досягнення своєї мети було реалізовано ряд заходів щодо адвокації та матеріальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. ГО «Сенсоріка» виступила співорганізатором форму «4і: інклюзія» організований Міністерством соцполітики спільно з ЮНІСЕФ (листопад 2021), видання літератури шрифтом Брайля, приймали участь у розробці «Стратегії із творення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» під патронатом Першої леді України та Міністерства освіти, організовує надання адресної гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім'ям у т.ч. дітям з особливими освітніми потребами, дітям-інвалідам, багатодітним сім'ям та ВПО (З квітня 2022 – по теперішній час).

ГО «Сенсоріка» Виступила Генеральним спонсором благодійного концерту в Барселоні на честь Дня незалежності України; прийняли участь у проекті «Дует із зіркою» для дітей з ООП, де провели збір коштів та облаштували спортивну кімнату  Дніпровського дитячого будинку, м. Дніпро. Проводили благодійні аукціони на концертах українських зірок, в результаті були облаштовані сенсорні кімнати: КЗ «Інклюзивний ресурсний центр» Заваллівської селищної ради, Кіровоградська область та Арт-центр с. Шпитьки, Київська обл.., проведено ряд інклюзивних арт класів з дітьми з ООП в Інклюзивному ресурсному центрі м. Ірпінь, Київської області.

Також проводиться організація навчальних заходів щодо інклюзії для українських дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться як в Україні так і за кордоном. З жовтня 2022 року триває проект «Особливі українці в Каталонії» за підтримки генерального консульства України в Іспанії, іспанського банку Caixa та у партнерстві з неприбутковою асоціацією «Джерело», в рамках якого понад 25 дітей з різними нозологіями отримують реабілітаційні заняття із україномовними педагогами, та іх батьки опановують навички інклюзії та відвідують арт терапевтичні заняття.  В рамках проекту також волонтерами надаються інклюзивні психологічні послуги для понад 200 осіб, включаючи дітей, які залишили домівки внаслідок війни, знайшли прихисток в Каталонії  і потребують психологічної підтримки.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну команда ГО «Сенсоріка» в своїй діяльності, окрім заходів направлених на захист дітей з особливими освітніми потребами,  почала реалізацію ряду гуманітарних проектів направлених на забезпечення матеріальної підтримки соціально-вразливих груп населення, що постраждали внаслідок війни. Після 24.02.2022 ГО «Сенсоріка» було завезено з Європи та організовано адресне розповсюдження понад 40 тонн гуманітарної допомоги. Сенсоріка приймала участь у навчальних, культурних та благодійних заходах за кордоном, де розповідали реалії війни в України та  організовували  збір коштів на реалізацію соціальних проектів: облаштування інклюзивних центрів, надання психологічної та корекційної підтримки дітям з інвалідністю, а також гуманітарної підтримки сімям ВПО, сімям загиблих воїнів ЗСУ,людям із інвалідністю, людям похилого віку. ГО «Сенсоріка» та її керівник Олена Казакова є претендентом на звання почесного амбасадора України в рамках культурної дипломатії в Іспанії.

Посилання 

 

Громадські організації Києва